Jeppe Kofod – politico danese
 Magnus Kofod Andersen – calciatore danese